Груэсо () — фамилия испанского происхождения. Известные носители:

 Груэсо, Даниэль (род. 1995) — колумбийский легкоатлет, спринтер.
 Груэсо, Карлос (род. 1995) — эквадорский футболист, полузащитник.